Boris Pajič, slovenski hokejist, * 24. junij 1963, Jesenice, † 21. november 2006, Celje.

V svoji karieri, v kateri je igral za klube Acroni Jesenice, Olimpija Hertz, HK Celje in KHL Medveščak, je skupno odigral 444 prvoligaških tekem, na katerih je dosegel 91 golov in 167 podaj.

Bil je reprezentant Jugoslavije, zanjo pa je odigral 64 tekem (6 golov, 23 podaj, 107 minut kazni). V reprezentanci Slovenije pa je odigral 16 tekem (2 gola, 1 podaja).

Nastopil je na sedmih svetovnih prvenstvih (1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994), na katerih je odigral 49 tekem (5 golov, 8 podaj).

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Olimpija
HK Celje